Haagtribunalen kan syfta på:

 Haagtribunalen– en internationell domstol bestående av jurister utsedda av de 101 parter som medverkar i skiljedomstolen, se Permanenta skiljedomstolen
 Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien – en domstol i Haag i Nederländerna som har till uppgift att åtala och rannsaka misstänkta krigsförbrytare från det forna Jugoslavien

Se även
 Fredspalatset – en byggnad vilken uppfördes åt den Permanenta skiljedomstolen och som stod klar 1913 i Haag